Preis (mittelhochdeutsch  aus dem französischen  entlehnt, das auf lateinisch  zurückgeht) steht für:

 Preis (Wirtschaft), beim Erwerb einer Ware oder Dienstleistung zu zahlender Betrag
 Preis (Gewinn), Gewinn in einem Wettbewerb oder Preisausschreiben
 Auszeichnung (Ehrung), gelegentlich mit Geldpreis verbunden
 Wissenschaftspreis, meist mit Geldzuwendung verbunden

Preis ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Preis (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Alfred Preis (1911–1993), österreichisch-amerikanischer Architekt
 Caspar Preis (?–1667), deutscher Chronist
 Constantin Preis (* 1998), deutscher Leichtathlet
 Ellen Müller-Preis (1912–2007), österreichische Florettfechterin
 Ivo Preis (* 1929), deutscher Trompeter tschechoslowakischer Herkunft
 Josef Preis (1867–1944), österreichischer Politiker und Bürgermeister der Stadt Salzburg
 Karl Sebastian Preis (1884–1946), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Gründer der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG
 Kinga Preis (* 1971), polnische Schauspielerin
 Ludwig Preis (1971–2017), deutscher Fußballtrainer
 Paul Preis (1900–1979), deutscher Dirigent, Musikdirektor und Komponist
 Robert Preis (* 1972), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Toni Preis (* 1945), deutscher Bildhauer
 Ulrich Preis (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler und Professor an der Universität zu Köln

Siehe auch:
 Prais
 Der Preis
 Preisauszeichnung
 Preiß
 Preisung
 Price
 Pryce

ru:Прайс (немецкая фамилия)